Малика Габдуллина (, до 2010 г. — Пухальское) — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Сельского округа Малика Габдуллина. Код КАТО — 115655100.

География 
Село расположено на юге района, в 22 км на восток от центра района села Зеренда. Возле села расположено озеро Баргиз. Близ села проходит автодорога Р-8 (Щучинск — Зеренда)

Улицы 

 ул. Азаттык,
 ул. Достык,
 ул. Жас даурен,
 ул. Жибек жолы,
 ул. Зеленая,
 ул. Целинная.

Решением акима сельского округа Малика Габдуллина от 7 ноября 2018 года, в селе была переименована 1 улица.

Решением акима сельского округа Малика Габдуллина от 29 декабря 2020 года, в селе были переименованы 3 улицы.

Ближайшие населённые пункты 

 село Ортаагаш в 5 км на западе,
 село Карауыл Конай-бия в 7 км на востоке,
 аул Малые Тюкты в 7 км на юге,
 село Койсалган в 10 км на севере.

Население 
В 1989 году население села составляло 1053 человек (из них казахов 35%, русских 32%).

В 1999 году население села составляло 773 человека (370 мужчин и 403 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 555 человек (269 мужчин и 286 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района
Переименованные населённые пункты Казахстана